Il singolare del torneo di tennis Ilheus Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Jean-Philippe Fleurian 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (semifinali)
 Marcelo Filippini (semifinali)
 Luiz Mattar (primo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)

 Johan Anderson (secondo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (finale)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Cássio Motta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ilheus Challenger 1989